Chirodropidae är en familj av nässeldjur. Chirodropidae ingår i ordningen Chirodropida, klassen Cubozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chirodropidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Chirodropidae